Tuhaň is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Tuhaň (okres Česká Lípa), gemeente in okres Česká Lípa
 Tuhaň (okres Mělník), gemeente in okres Mělník